Hanneles Himmelfahrt steht für:

 Hanneles Himmelfahrt, Drama von Gerhart Hauptmann (1893)
 Hanneles Himmelfahrt (1922), deutscher Film von Urban Gad 
 Hanneles Himmelfahrt (1934), deutscher Film von Thea von Harbou